Santa Faç, denominació de relíquies cristianes.
 Santa Faç, una obra d'El Greco, pintor grec del Renaixement.
 Santa Faç, una entitat d'Alacant.
 Santa Faç d'Alacant, una relíquia catòlica a Alacant.
 Santa Faç de Lucca, un crucifix de fusta localitzat en la catedral de Sant Martí, a Lucca, Itàlia.
 Monestir de la Santa Faç, localitzat a Alacant.
 Romiatge de Santa Faç, festa celebrada a Alacant.